Сезон Формулы-1 1974 года — 25-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся ФИА. Чемпионат прошёл с 13 января по 6 октября и состоял из 15 этапов. В нём стартовало рекордное число гонщиков — 56, с тех пор как из календаря чемпионата мира исчезла гонка 500 миль Индианаполиса (включавшаяся в календарь с  по  год и добавлявшая ежегодно по 33 участника в список стартующих).

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 6 лучших из оставшихся 7 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 7 лучших из 8 первых гонок и 6 лучших из оставшихся 7 гонок.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Эмерсон Фиттипальди

|align="right"|55
|-
! 2
|  Клей Регаццони

|align="right"|52
|-
! 3
|  Джоди Шектер

|align="right"|45
|-
! 4
|  Ники Лауда

|align="right"|38
|-
! 5
|  Ронни Петерсон

|align="right"|35
|-
! 6
|  Карлос Ройтеман

|align="right"|32
|-
! 7
|  Денни Халм

|align="right"|20
|-
! 8
|  Джеймс Хант

|align="right"|15
|-
! 9
|  Патрик Депайе

|align="right"|14
|-
! 10
|  Жаки Икс

|align="right"|12
|-
! 11
|  Майк Хэйлвуд

|
|
|
|
|align="right"|12
|-
! 12
|  Карлус Пасе

|

|align="right"|11
|-
! 13
|  Жан-Пьер Бельтуаз

|align="right"|10
|-
! 14
|  Жан-Пьер Жарье

|

|align="right"|6
|-
! 15
|  Джон Уотсон

|align="right"|6
|-
! 16
|  Ханс-Йоахим Штук

|

|align="right"|5
|-
! 17
|  Артуро Мерцарио

|

|align="right"|4
|-
! 18
|  Грэм Хилл

|align="right"|1
|-
! 19
|  Том Прайс
|
|
|
|

|
|

|align="right"|1
|-
! 20
|  Витторио Брамбилла
|
|

|

|align="right"|1
|-
! 21
|  Гай Эдвардс

|

|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 22
|  Дэвид Хобс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|align="right"|0
|-
! 23
|  Йохен Масс

|

|
|

|align="right"|0
|-
! 24
|  Брайан Редман
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 25
|  Марио Андретти
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 26
|  Хоуден Генли

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 27
|  Том Белсо
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 28
|  Рикки фон Опель
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 29
|  Анри Пескароло

|

|
|
|align="right"|0
|-
! 30
|  Крис Эймон
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|

|align="right"|0
|-
! 31
|  Дитер Квестер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! 32
|  Тим Шенкен
|
|
|

|

|

|

|align="right"|0
|-
! 33
|  Хельмут Койнигг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|align="right"|0
|-
! 34
|  Рольф Штоммелен
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 35
|  Дерек Белл
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! 36
|  Марк Донохью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 37
|  Ян Шектер
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! 38
|  Франсуа Миго

|

|

|
|
|align="right"|0
|-
! 39
|  Ян Эшли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|align="right"|0
|-
! 40
|  Ги ван Леннеп
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 41
|  Эдди Кейзан
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 42
|  Ричард Робартс

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 43
|  Верн Шуппан
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 44
|  Жак Лаффит
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 45
|  Тедди Пилетт
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 46
|  Дэйв Чарлтон
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Питер Ревсон

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Лео Киннунен
|
|
|
|

|

|

|

|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Жерар Лярусс
|
|
|
|

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Падди Дривер
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Рейне Виселль
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Бертиль Рос
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Питер Гетин
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Эппи Витцез
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0
|-
! -
|  Майк Уайлдс
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|align="right"|0
|-
! -
|  Жозе Долэн
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|

|

|align="right"|0
|-
! -
|  Жан-Пьер Жабуи
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Джон Николсон
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Лелла Ломбарди
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Ларри Перкинс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Карло Фачетти
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Дэвид Пэрли
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com

Сезоны Формулы-1